

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3

 Wichrów – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. średzkim, w gminie Kostomłoty 
 Wichrów – wieś w woj.  łódzkim, w pow. łęczyckim, w gminie Łęczyca 
 Wichrów – wieś w woj. opolskim, w pow. oleskim, w gminie Radłów

Zobacz też 
 Wichrowo